Владимир Николаевич Данилов (1852—1914) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, герой русско-японской войны.

Биография 
Закончил Николаевскую реальную гимназию (1870) и Константиновское военное училище. Произведенный в офицеры в лейб-гвардии Егерский полк в 1872 г., принял участие добровольцем в сербско-турецкой войне 1876 г. и в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

Штабс-капитан (28.03.1882), капитан (24.04.1888), полковник (28.03.1893). В 1898 г. получил в командование 96-й пехотный Омский полк и 26.03.1903 г. был произведен в генерал-майоры с назначением генералом для поручений при командующем войсками Приамурского военного округа. С началом русско-японской войны, солдат с головы до ног, Данилов исходатайствовал себе назначение в действующую армию.

Получив бригаду в 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, он после Тюренчена был назначен начальником её и командовал ею с выдающимся отличием. Под Ляояном 17 августа лично руководил отбитием яростных атак на участок позиции, занятой 23-м и 24-м Восточно-Сибирскими стрелковыми полками и был награждён орденом святого Георгия 4 степени. В дни боев на Шахе он руководил атакой «Проклятой сопки» (у д. Каотайцзы), о которую разбилось обходное движение 3-го Сибирского корпуса, и был ранен. В дни Мукденского сражения с 14 по 24 февраля удерживал у д. Кудязы вдвое сильнейшего противника от прорыва им линии нашего боевого расположения и был награждён орденом святого Георгия 3 степени.

Кроме того, за боевые отличия в эту войну он получил золотое оружие (5.12.1905) и чин генерал-лейтенанта (14.02.1905), орден святой Анны 1 степени с мечами и звание генерал-адъютанта (1906). Среди войск он пользовался большой любовью и уважением, которые заслужил искреннею заботой о нижних чинах, горячей защитой интересов офицеров, своей простотой и добродушием, своей выдающейся храбростью, а главное своими наступательными тенденциями, за которые был прозван «генералом от наступления».

В октябре 1905 г. Данилову было поручено руководство эвакуацией русских пленных из Японии, которую он успешно и закончил к весне 1906 г. После недолгого командования 2-й гвардейской пехотной дивизией (до лета 1906 г.), был назначен командиром Гвардейского корпуса и командовал им до начала 1912 г., когда был назначен членом Александровского комитета о раненых. Генерал от инфантерии (ст. 10.04.1911; за отличие). Данилов числится в списках 21-го Сибирского стрелкового Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны полка.

С 1 января 1913 г. — комендант Санкт-Петербургской крепости. С началом Первой мировой войны назначен в действующую армию командиром 23-го армейского корпуса, оставаясь в пожизненной должности коменданта Петербургской крепости. За бои его корпуса на Висле и под Ловичем награждён орденом святого Александра Невского. Скоропостижно скончался в штабе своего корпуса, находясь в должности. Похоронен на Комендантском кладбище Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Награды 
ордена:
 Св. Анны 4-й ст. (1877);
 Св. Станислава 1-й ст. (1905);
 Св. Георгия 4-й ст. (ВП 01.11.1905);
 Золотое оружие (ВП 05.12.1905);
 Св. Анны 1-й ст. с мечами (1906);
 Св. Георгия 3-й ст. (ВП 19.09.1907);
 Св. Владимира 2-й ст. (1909);
 Белого Орла (1913);
 Св. Александра Невского с мечами (25.10.1914).

Примечания

Литература 
 
 Некролог: «Русский инвалид». 1914. № 250.
Масик С.Н. О подробностях не сообщалось... Эвакуационная комиссия генерала Данилова. // Гангут. — 2001. — № 26. — С. 84-93.

Ссылки 
 

Коменданты Петропавловской крепости
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Похороненные на Комендантском кладбище